Äventyraren Thomas Crown kan syfta på:

 Äventyraren Thomas Crown (1968) – en film med Steve McQueen och Faye Dunaway
 Äventyraren Thomas Crown (1999) – en film med Pierce Brosnan och Rene Russo